Натуральне число 1812
 1812 рік до нашої ери
 1812 рік нашої ери